Nunda kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Nunda (New York)
Nunda (South Dakota)